Free beer (cerveza gratis en inglés) puede referirse a:
 la contraposición entre los dos significados de free en inglés, gratis y libre, utilizada en el contexto de la propiedad intelectual, y que se suele ejemplificar como free speech or free beer (libertad de expresión o cerveza gratis);
 Free Beer, uno de los proyectos desarrollados por el grupo Superflex;
 Free Beer, un dúo cómico canadiense.